1-й Кубок Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил 18—19 июля 1992 года на Международном стадионе в Гейтсхеде (Великобритания). В те же сроки во французском Вильнёв-д’Аске состоялся турнир в дивизионе B. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1970 года рождения и моложе.

Место в дивизионе A получили по восемь сильнейших сборных Европы среди мужчин и женщин. Однако из-за отказа команд СНГ и Польши состав участников оказался неполным. За командную победу боролись 6 мужских и 7 женских команд. Всего было проведено 19 дисциплин у мужчин и 16 — у женщин.

Кубок стал первым в истории официальным международным турниром для спортсменов до 23-х лет.

Дивизион A

Командное первенство

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 

 Британский спринтер Джейсон Ливингстон в 1992 году был уличён в применении допинга: в его пробе от 15 июля был обнаружен запрещённый метандиенон. Спортсмен был дисквалифицирован на четыре года, а его результаты на Кубке Европы среди молодёжи — аннулированы (первое место в беге на 100 метров — 10,72, первое место сборной Великобритании в эстафете 4×100 метров — 39,11).

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 Немецкая бегунья Мануэла Дерр была дисквалифицирована в 1992 году в связи с положительной допинг-пробой на кленбутерол. Её результаты на Кубке Европы среди молодёжи были аннулированы, в том числе первое место в беге на 400 метров (52,86) и первое место сборной Германии в эстафете 4×400 метров (3.32,69).

Дивизион B 
Соревнования в Дивизионе B состоялись 18—19 июля во французском Вильнёв-д’Аске.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи
Июль 1992 года
Спорт в Великобритании в 1992 году
Гейтсхед
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании